

Musica 
 Black Saint – etichetta discografica indipendente italiana
 Black Saint – album di Billy Harper del 1975

Personaggi 
 Cavalieri neri (Black Saints) – personaggi dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco